Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute à Hilton Head du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Chris Evert.

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1977
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1977
Tennis en mars 1977
Sport en avril 1977